Сергей Павлович Черепахин (1 октября 1923 года, с. Байки — 4 февраля 1989 года) — командир пулемётного расчёта 240-го гвардейского стрелкового полка (74-я гвардейская стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт), Герой Советского Союза.

Биография 
Сергей Павлович Черепахин родился 1 октября 1923 года в селе Байки ныне Караидельского района Республики Башкортостан.

Окончил 4 класса школы. Работал в колхозе.

Призван в ряды Красной Армии в марте 1942 года Караидельским райвоенкоматом. В действующей армии с июня 1942 года. Воевал на Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах.

Командир пулемётного расчёта 240-го гвардейского стрелкового полка (74-я гвардейская стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии сержант С. П. Черепахин отличился при освобождении польских городов Бжезины, Лодзь и Познань.

После демобилизации в 1947 году С. П. Черепахин вернулся на родину. Работал электромехаником Юрюзанского леспромхоза. Скончался 4 февраля 1989 года.

Подвиг 
«19 января 1945 г. в предместьях г. Бжезины он, смело продвигаясь в первых рядах стрелков, метким огнём уничтожил 4 пулемётных расчёта противника, поджёг 2 автомашины с боеприпасами и истребил 40 гитлеровцев. В районе г. Лодзь немцы перешли в контратаку. С. П. Черепахин, подпустив противника на близкое расстояние, метким огнём пулемёта положил цепь врага и в упор расстрелял 30 фашистов. Когда были израсходованы все патроны, он первым бросился в атаку, увлекая за собой бойцов расчёта, огнём трофейного пулемёта он уничтожил ещё до 15 гитлеровцев.

В боях за оружейный завод в г. Познани С. П. Черепахин гранатой уничтожил пулемётный расчёт противника, захватил пулемёт и точным огнём из него обратил немцев в бегство. Тем самым, обеспечил батальону выполнение боевой задачи. В этом бою батальоном было захвачено 250 ручных и станковых пулемётов, 130 автоматов, 1500 винтовок врага».

Звание Героя Советского Союза С. П. Черепахину присвоено 31 мая 1945 года.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (31.05.1945);
 орден Ленина (31.05.1945);
 орден Отечественной войны I степени;
 орден Славы III степени (31.01.1945);
 медаль «За отвагу» (24.10.1944);
 другие медали.

Примечания

Литература 
 Несокрушимые. — Уфа, 1985. / стр. 174—204.
 Славные сыны Башкирии. — Уфа, 1979, кн. 4. / стр. 31—34.
 Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов т. 7. Ф-Я. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2011. — 624 с.

Ссылки 
 
 Республиканский музей Боевой Славы: Черепахин Сергей Павлович.

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Похороненные в Дуванском районе